Philyra bezeichnet

in der griechischen Mythologie:
 Philyra (Tochter des Okeanos), Mutter des Kentauren Cheiron
 Philyra (Gattin des Nauplios), Mutter des Palamedes

ferner:
 eine Pflanzengattung, siehe Philyra (Gattung)